John Russell
John Russell (basquetebolista)
John Russell Hind

Desambiguações de antropônimos